Bagaza steht für:

 Bagaza, Landgemeinde in Niger, siehe Bazaga

 Jean-Baptiste Bagaza (1946–2016), Präsident von Burundi